Jméno a příjmení Vladimír Novák má více významných nositelů:

 Vladimír Novák (fyzik) (1869–1944) – profesor obecné a technické fyziky na VUT, též rektor 1910–1911 a 1921–1922
 Vladimír Novák (chirurg) (1891–1969) – profesor chirurgie
 Vladimír Novák (judista) (1948–2017) – československý judista
 Vladimír Novák (lékař) (1891–1965) – zakladatel československé traumatologie
 Vladimír Novák (lyžař) (1904–1986) – český sportovec, běžec na lyžích
 Vladimír Novák (malíř) (* 1947) – český malíř
 Vladimír Novák (novinář) (* 1919) – český novinář, vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů
 Vladimír Novák (překladatel) (* 1931) – český nakladatelský redaktor, překladatel z angličtiny
 Vladimír Novák (voják) (* 1929) – český voják a spisovatel
 Vladimír J. Novák (1882–1951) – český fyzický geograf
 Vladimír J. A. Novák (1919–1997) – český biolog